Casar de Palomero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casar de Palomero (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Casar de Palomero (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar